Bazouges kan syfta på:

 Bazouges-la-Pérouse, fransk kommun i departementet Ille-et-Vilaine
 Bazouges-sur-le-Loir, fransk kommun i departementet Sarthe

Se även 

 Bazoges
 Bazougers
 La Bazouge